Turgay kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Torghay Üstirti, platå, Aqtöbe, 
 Turgaj, ort, Qostanaj, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar